Эстбю () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эстбю, Кнут (1922—2010) — норвежский гребец на байдарках.
 Эстбю, Эйнар (1935—2022) — норвежский лыжник.